Le Championnat du Portugal de football 1991-1992 est la  de la compétition qui voit la victoire finale du FC Porto.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur nigérian Richard Daddy Owobokiri, qui inscrit 30 buts avec Boavista.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football D2 1991-1992
 Coupe du Portugal de football 1991-1992

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1991-92 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Football D1
Football D1
Portugal
Portugal